Stary cmentarz żydowski w Błaszkach
 Nowy cmentarz żydowski w Błaszkach